Nederlandse politici:
 Cor de Ronde (CDA) (1943), oud-burgemeester
 Cor de Ronde (PvdA) (1925), oud-burgemeester